

Кшиваниці — село в гміні Льґота-Велька Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Кшиваниці — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства